Juschnewski () oder Juschnewskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Petrowitsch Juschnewski (1786–1844), Dekabrist
 Marija Kasimirowna Juschnewskaja (1790–1863), Ehefrau des Dekabristen Alexei Juschnewski